O termo Avenida Borges de Medeiros pode referir-se a:

Avenida Borges de Medeiros (Porto Alegre) - via da cidade de Porto Alegre
Avenida Borges de Medeiros (Rio de Janeiro) - via da cidade do Rio de Janeiro
Avenida Borges de Medeiros (Gramado) - via da cidade de Gramado (RS)

Desambiguação